Beenken ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Beenken (* 1994), deutsche Ruderin
 Hermann Beenken (1896–1952), deutscher Kunsthistoriker